Le Pic du Vieux Chaillol est la marque commerciale d'un fromage fabriqué par la société Fromagerie Ébrard installée à Chabottes, dans le département français des Hautes-Alpes en France.

Description 
Il s'agit d'un fromage à pâte molle à croûte fleurie dit « de mélange » de laits thermisés de vache, brebis et chèvre. Contenant 45 % de matière grasse, il est conditionné sous forme de petite tomme de 300 grammes. Il se débite aussi à la coupe par module de 1,3 kilogramme.

Élaboration 
Il est élaboré grâce à des procédés manuels et automatisés à partir d'une base de mélange de laits thermisés dans les proportions suivantes :
 47 % vache, 
 32 % brebis, 
 21 % chèvre.

Provenance des laits crus réfrigérés 
Le laits crus réfrigérés destinés à la fabrication du fromage Le Pic du Vieux Chaillol sont achetés aux agriculteurs de la vallée du Champsaur et transformés par la société Fromagerie Ebrard.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cuisine dauphinoise

Marque de fromage en France
Fromage au lait pasteurisé
Fromage industriel
Fromage au lait de vache
Fromage au lait de brebis
Fromage au lait de chèvre
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage des Hautes-Alpes
Chabottes